Smrek bezeichnet

 die Gemeinde Smrk (deutsch Smrek) in Tschechien; siehe Smrk na Moravě

Smrek ist der Familienname folgender Personen:

 Ján Smrek (1898–1982), slowakischer Schriftsteller 
 Marián Smrek (* 1987), slowakischer Badmintonspieler
 Mike Smrek (* 1962), kanadischer Basketballspieler
 Peter Smrek (* 1979), slowakischer Eishockeyspieler